River Bend, une ville du comté de Craven en Caroline du Nord.
 , une petite région du centre et du Sud de l'Illinois.
 River Bend, un village du comté de Jackson, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Kanawha en Virginie-Occidentale.